Joseph Wauters ist der Name folgender Personen:

* Joseph Wauters (Politiker) (1875–1929), belgischer Naturwissenschaftler und Sozialpolitiker 
 Joseph Wauters (Radsportler) (1906–1975), belgischer Radrennfahrer